Сезон 2012/2013 е 66-ият сезон в историята на ПФК ЦСКА (София). Армейците участват в „А“ група на първенството на България по футбол, в Купата на България по футбол и в Лига Европа.

Клубът

Екипировка 

Последна актуализация: 7 юни 2012

„А“ футболна група

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.

Резултати

Купа на България

Лига Европа 

ЦСКА ще започне участието си в Лига Европа от 2-ри предварителен кръг, жребият се тегли на 25 юни, като за съперник на ЦСКА бе избран победителят от мача от първи кръг между ФК Баку и Мура (0:0 и 0:2).

Втори предварителен кръг

Телевизионно излъчване 

Заб. Съкращенията в таблицата означават: „А“ – „А“ група, ЛЕ – Лига Европа, пр – предварителен кръг, СК – Суперкупа на България, КБ – Купа на България, к – контролна среща

Приятелски срещи

Лятна подготовка

Подготовка в Боровец (11 юни—24 юни 2012)

Подготовка в Турция(26 юни—11 юли 2012)

Подготовка в София (12 – 19 юли 2012)

Трансфери 

Adrián Centurión – Racing Avellaneda
Todor Nedelev-Botev Plovdiv

Бележки 
Забележка: Всички часове са дадени по източно европейско време (UTC+2 през зимата и UTC+3 през лятото)

ПФК ЦСКА (София) през сезоните
ЦСКА